żylica – rodzaj grzybów
 Żylica – rzeka w Polsce (dopływ Soły)